

Korona 
 korona, vagy diadém, az uralkodói hatalmi jelképek egyike
 Magyar Szent Korona a magyar államiság egyik jelképe
 a brit korona
Tudomány
 napkorona
 Fogkorona
 a fogászatban használt fogpótlás: korona
 A gát koronája (a gát felső pereme, gátkorona)
Csillagászat
 Északi Korona csillagkép
 Déli Korona csillagkép
Biológia
 Korona szőlőfajta
 Korona paprikafajta

Pénznemek
Forgalomban lévő koronák
 dán korona (krone; 1873–) – Dánia
 feröeri korona (króna; 1940–) – Feröer
 izlandi korona (Króna; 1981–) – Izland
 norvég korona (krone; 1875–) – Norvégia
 svéd korona (krona; 1873–) – Svédország
 cseh korona (koruna; 1993–) – Csehország
Ma már nem használt koronák
 osztrák–magyar korona (1892–1918) – az Osztrák–Magyar Monarchia és a vele valutaunióban lévő Liechtenstein aranyalapú pénzneme
 osztrák korona (1919–1924) – Ausztria valutája az első világháború után a schilling bevezetéséig
 magyar korona (1919–1926) – Magyarország pénzneme az első világháború után a pengő bevezetéséig
 csehszlovák korona (koruna; 1919–1939) – Csehszlovákia pénzneme a két világháború között (lásd: Csehszlovák korona)
 cseh-morva protektorátusbeli korona (koruna és Krone; 1939–1945) – a Harmadik Birodalom által felügyelt Cseh–Morva Protektorátus valutája
 szlovák korona (koruna; 1939–1945) – a második világháború alatti szlovák bábállam pénzneme
 csehszlovák korona (koruna; 1945–1953) – Csehszlovákia pénzneme a második világháború után az 1953-as pénzreformig (lásd: Csehszlovák korona)
 csehszlovák korona (koruna; 1953–1993) – Csehszlovákia pénzneme az 1953-as pénzreformtól az államalakulat felbomlásáig
 szlovák korona (koruna; 1993–2009) – Szlovákia pénzneme a függetlenné válástól az euró bevezetéséig
 jugoszláv korona (1918–1920) – a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság pénzneme az első világháború után a dinár bevezetéséig
 észt korona (kroon; 1928–1940) – Észtország valutája a két világháború között
 észt korona (kroon; 1992–2011) – Észtország valutája a függetlenné válástól az euró bevezetéséig
 izlandi korona (Króna; 1885–1981) – Izland pénzneme az 1981-es pénzreformig
Egykor pénzegységként használt korona
 brit korona (crown; 1526–1971) – pénzegység Nagy-Britannia területén

A Korona 
 A Korona (eredeti cím: The Crown) televíziós történelmi drámasorozat II. Erzsébet királynő uralkodásáról

Pénznemek